Juhász ist der Familienname folgender Personen:

 Ádám Juhász (* 1996), ungarischer Handballspieler
 Adrián Juhász (* 1989), ungarischer Ruderer
 Armin Juhász (* 1998), ungarischer Schachspieler
 Béla Juhász (* 1940), ungarischer Radrennfahrer
 Endre Juhász (* 1944), ungarischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof
 Ferenc Juhász (1928–2015), ungarischer Dichter
 Gábor Juhász (* 1968), ungarischer Jazzgitarrist
 Gabriella Juhász (* 1985), ungarische Handballspielerin
 Gusztáv Juhász (1911–2003), rumänischer Fußballspieler und -trainer

 Karl Juhasz (1868–1940), österreichischer Kinopionier
 Katalin Juhász (* 1932), ungarische Fechterin
 Koloman Juhász (1892–1966), deutscher Theologe, Hochschullehrer, Domherr und Kirchenhistoriker
 Marcel Juhasz (* 1983), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Márton Juhász (* 1987), ungarischer Jazzmusiker
 Miloš Juhász (* 1984), slowakischer Fußballspieler
 Mónika Juhász Miczura (* 1972), ungarische Roma-Sängerin
 Péter Juhász, ungarischer Fußballspieler
 Roland Juhász (* 1983), ungarischer Fußballspieler